Славянская во́лость — историческая административно-территориальная единица Изюмского уезда Харьковской губернии с волостным правлением в заштатном городе Славянске. В 8 верстах - православная церковь, в 3 верстах - железнодорожная станция Славянская.

По состоянию на 1885 год состояла из 15 поселений, 3 сельских общин. Население — 7126 человек (3820 человек мужского пола и 3306 — женского), 653 дворовых хозяйств.

Основные поселения волости:
 Маяки - бывшая государственная слобода при реке Северский Донец. В слободе 446 дворов, 2262 жителя, 2 православных церкви, 2 лавки.

Храмы волости:

 Воскресенская церковь в заштатном городе Славянске.
 Всехсвятская церковь в заштатном городе Славянске.
 Троицкая церковь в заштатном городе Славянске.

Литература 
 Волости и важнейшие селения Европейской России : По данным обследования, произведенного стат. учреждениями М-ва вн. дел. Вып. 3 : Губернии Малороссийские и юго-западные : [Харьковская, Полтавская, Черниговская, Киевская, Волынская, Подольская]. - 1885. - [8], 333 c. : табл. - В подзаг. : По дан. обслед-я произвед. стат. учреждениями М-ва вн. дел, по поруч. Стат. Совета.
 Харьковский календарь на 1917 г. — Харьковский губернский статистический комитет. — 1917. — С. 273-276.

Примечания 

Волости Харьковской губернии
Волости Изюмского уезда
История Славянска